Hřib hořký je název používaný pro několik různých hub z čeledi hřibovitých:
 Hřib kříšť (Boletus calopus), též uváděný jako modrák hořký
 Hřib medotrpký (Boletus radicans), též uváděný jako modrák hořký, slovensky hríb horký
 Hřib olivový (Boletus olivaceus)
 Hřib žlučník (Tylopilus phelleus)

Podobné názvy 
 hřib horský (Boletus subappendiculatus)

Reference